Софія або Ядвіґа (бл. 1107—1138) — угорсько-українська принцеса, дружина австрійського маркграфа Адальберта ІІ.

Донька Алмоса, короля Угорщини з династії Арпад, і його дружини Предслави, доньки Великого князя Київського Святополка II Ізяславича. Рідна сестра короля Угорщини Бели I та богемської княгині Аделаїди. 

У 1132 році Софія вийшла заміж за Адальберта II Побожного, маркграфа Австрії. Адальберт помер у 1137/1138 році. Подальша доля невідома (можливо також загинула разом з чоловіком).

Родовід 

Софія-Ядвіґа веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських з роду Ярославичів: Ізяслава Ярославича (короля Русі) та Ярослава Мудрого.

Джерела 
 Cawley, Charles, Hungary Kings, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy
 Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 84.

Арпади
Угорські принцеси